Sezon 1959/1960 klubu AS Roma.

Sezon 
Przed sezonem 1959/1960 do zespołu przybył snajper argentyński Pedro Manfredini, a kapitanem zespołu mianowano Giacomo Losiego. Manfredini doprowadził Romę do 9. miejsca w Serie A, a w Pucharze Miast Targowych Rzymianie odpadli w ćwierćfinale po porażce w dwumeczu z belgijskim Union Saint-Gilloise (0:2, 1:1).

Rozgrywki 
 Serie A: 9. miejsce
 Puchar Włoch: 2. runda
 Puchar Miast Targowych: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach